Э́млин Уолтер Хьюз (; 28 августа 1947, Барроу-ин-Фернесс, Ланкашир, Англия, Великобритания — 9 ноября 2004, Шеффилд, Англия, Великобритания) — английский футболист, защитник. Был капитаном «Ливерпуля» и сборной Англии.

Карьера 

Билл Шенкли приметил Эмлина, когда тот выступал за «Блэкпул» и, недолго думая, предложил за игрока 25 тысяч фунтов. Тем не менее, Хьюз оказался в «Ливерпуле» лишь в следующем сезоне, и заплатить за его переход пришлось значительно больше. За свою страсть и стремление всегда добиваться результата, Хьюз сразу же заслужил признание болельщиков «Ливерпуля», а после эпизода в одном из матчей с «Ньюкаслом», когда Хьюз регбийным приёмом встретил форварда «сорок» Альберта Беннета, получил прозвище «Бешеная лошадь».

Эмлин начинал как полузащитник, однако в сезоне 1973/74 он отодвинулся ближе к своим воротам, где ему вовсю помогал Фил Томпсон. Они образовали фантастический дуэт защитников, которые начинали атаки своего клуба, передавая мяч в линию полузащиты, а не забрасывая его вперёд в надежде на скорость и габариты своих нападающих. Когда пришло время, Хьюз сменил на посту капитана клуба Томми Смита. Хьюз отличался поистине неуёмным стремлением к успеху и являл собой настоящий пример вожака на поле.

В сезоне 1976/77 он признан игроком года в Англии, а также избран капитаном сборной Англии, честь которой защищал 23 раза. Хьюз оказался очень удачливым капитаном — при нём «Ливерпуль» трижды выигрывал первенство страны, по одному разу Кубок Англии и Кубок УЕФА, а также дважды становился победителем розыгрышей Кубка чемпионов. Единственным трофеем, который не смогли завоевать — Кубок лиги, однако и его Хьюз выиграл, правда сделал это уже в форме «Вулверхэмптон Уондерерс» в 1980 году.

В 1981 году Хьюз присоединился к «Ротерем Юнайтед» в качестве играющего тренера, приняв бразды правления клубом, выигравшем в предыдущем сезоне Третий дивизион под управлением Иана Потерфилда. Начало сезона стало для Хьюза неоднозначным, потому как в январе 1982 года команда была в зоне вылета. Но после девяти побед подряд, одержанных «Ротерем Юнайтед» во второй половине сезона 1981/82, команда смогла подняться на третью строчку турнирной таблицы. В итоге сезон окончен на седьмом месте Второго дивизиона — это самое крупное достижение «Ротерем Юнайтед» с 1960-х годов.

В следующем сезоне команда Хьюза, казалось бы, сможет закрепиться во Втором дивизионе, занимая 9 место в начале сезона. Однако весной команда рухнула на самое дно турнирной таблицы. 20 марта Хьюза попросили уйти с тренерской должности, но после того, как он отказался, его уволили.

Также Хьюз играл за «Халл Сити» (позже он стал директором клуба). В 1983 году ненадолго перебрался в «Мэнсфилд Таун», но не смог закрепиться в основном составе, после чего, в этом же году, ушёл в «Суонси Сити», где и закончил карьеру футболиста. После этого Хьюз пошёл работать на телевидение.

9 ноября 2004 года на 57-м году Эмлин Хьюз ушёл из жизни.

Достижения

Клубные 
 Чемпион Англии 1973, 1976, 1977, 1979
 Обладатель Кубка Англии 1974
 Обладатель Кубка Футбольной лиги 1980
 Обладатель Кубка чемпионов 1977, 1978
 Обладатель Кубка УЕФА 1973, 1976
 Обладатель Суперкубка УЕФА 1977

Личные 
 Лучший футболист Англии 1977

Примечания

Ссылки 
 Профиль игрока на сайте Livebird
 

Футболисты Англии
Игроки сборной Англии по футболу
Футбольные тренеры Англии
Члены Зала славы английского футбола
Игроки ФК «Блэкпул»
Игроки ФК «Ливерпуль»
Игроки ФК «Вулверхэмптон Уондерерс»
Игроки ФК «Ротерем Юнайтед»
Игроки ФК «Халл Сити»
Игроки ФК «Суонси Сити»
Офицеры ордена Британской империи
родившиеся в Барроу-ин-Фернесс
умершие от опухоли мозга